XIII чемпионат мира по волейболу среди юношей проходил с 27 июня по 7 июля 2013 года в Тихуане и Мехикали с участием 20 команд, составленных из игроков не старше 1995 года рождения. Победителем чемпионата стала сборная России.

Квалификация

Групповой этап

Группа A (Тихуана)

Группа B (Мехикали)

Группа C (Тихуана)

Группа D (Мехикали)

Плей-офф

Классификационные матчи

За 5—8-е места (Тихуана)

За 9—16-е места (Мехикали)

За 17—20-е места (Мехикали)

Символическая сборная 

Самым ценным игроком турнира признан связующий сборной России Павел Панков.

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат мира на сайте Международной федерации волейбола
 
 

2013 год в волейболе
Чемпионаты мира в Мексике
Международные соревнования по волейболу в Мексике
Июнь 2013 года
Июль 2013 года